Alfred Sankoh – calciatore sierraleonese
 Baïssama Sankoh – calciatore guineano
 Foday Sankoh – guerrigliero sierraleonese
 Gibril Sankoh – ex calciatore sierraleonese